Arhavi (district), een district van de Turkse provincie Artvin
Arhavi (stad), de hoofdplaats van het district